Dies ist eine Liste der Städte und Siedlungen städtischen Typs in der ukrainischen Oblast Cherson.

Die folgende Tabelle enthält die Städte und Siedlungen städtischen Typs der Oblast, ihre ukrainischen Namen, die Rajons, denen sie angehören, ihre Einwohnerzahlen für das Jahr 2017, das Ortswappen und die Koordinaten der Ortschaft.

Nachweis 

!
Cherson